У́лица Бáтова — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь советского военачальника П. И. Батова.

Белоруссия 
 Улица Генерала Батова — улица в Бобруйске.
 Улица Батова — улица в Калинковичах.
 Улица Батова — улица в Лоеве.
 Улица Батова — улица в Пружанах.
 Улица Батова — улица в Речице.
 Улица Батова — улица в Светлогорске.
 Улица Батова — улица в деревне Хоминка.

Болгария 
 Улица Батова — улица в Варне.

Крым 
 Улица Батова — улица в Ишуни.
 Улица Батова — улица в Клепинине.
 Улица Батова — улица в Суворове.

Россия 
 Улица Батова — улица в Брянске.
 Улица Батова — улица в Волгограде.
 Улица Батова — улица в Городище Волгоградской области.
 Улица Батова — улица в Железногорске Курской области.
 Улица Батова — улица в станице Клетской.
 Улица Батова — улица в Рыбинске.
 Улица Батова — улица в Севске.
 Улица Батова — улица в Хотынце.
 Улица Батова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Батова — улица в Донецке.
 Улица Батова — улица в Макеевке.

Улицы, названные в честь Павла Батова
Батова